Jaroslavl kan syfta på:

 Jaroslavl oblast –  ett oblast i Ryska federationen
 Jaroslavl – en stad i Ryssland
 Guvernementet Jaroslavl – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland